Ци́ркуль (от  — круг, окружность) — инструмент для черчения окружностей и дуг, также может быть использован для измерения расстояний, в частности, на картах. Может быть использован в геометрии, черчении, для навигации и других целей.

Описание 
Циркуль делается из металла и состоит из двух частей, соединённых шарниром. Обычно на конце одной из них располагается игла, на конце другой — пишущий предмет, например грифель карандаша, рейсфедер или специальный держатель для рапидографа. У измерительного циркуля иглы на обеих ножках. Примитивный циркуль делается из пластмассы.

Специальный набор, содержащий помимо циркуля дополнительные принадлежности (такие как сменные стержни, иглы) и инструменты (кронциркуль, измерительный циркуль, рейсфедер), а также футляр с соответствующими углублениями для них называется готовальней.

Варианты 
 Кронциркуль:
 циркуль с изогнутыми ножками для измерения объёмных предметов. Разновидность Кронкрумциркуль, для измерения очень мелких объёмных предметов (до 0,01 мм).
 циркуль для черчения очень маленьких окружностей.
 Циркуль пропорциональный — предназначен для масштабирования по образцу, разметки, изготовления копий или моделей в масштабе, для деления отрезков прямой и окружностей на установленное число равных частей и дуг, а также для механического перевода размеров в необходимый масштаб.
 «Козья ножка» — вид циркуля, у которого нет пишущей части, а есть зажим для использования карандаша (ручки, пера). Обычно козья ножка существенно уступает профессиональному чертёжному циркулю по точности, но при этом надёжнее и дешевле, к тому же позволяет рисовать окружности не только карандашом, но и любым другим пишущим прибором (в том числе кистью, фломастером, мелом и даже стамеской).
Отдельный интерес представляют разновидности циркулей с круглым диском на шарнире вместо иглы — например, большие советские циркули для грифельных досок оснащались именно таким инструментом — что позволяло не портить чертёжную поверхность.

Циркуль и линейка в геометрических построениях 
Еще в «Началах» Евклида циркуль и линейка были названы основными инструментами, применяемыми для построения геометрических объектов. При этом оба инструмента в геометрии рассматриваются как идеализированные. Так, геометрическая линейка имеет только одну сторону и не имеет делений для измерения величин, поэтому ею можно только проводить прямые линии, соединяющие две точки. Геометрический циркуль в «Началах» описан как «схлопывающийся», то есть не сохраняющий фиксированного раствора при переносе ножек в другую точку. В первой книге «Начал» почти сразу после аксиом предложено доказать, что возможности такого циркуля достаточны для переноса данного отрезка в другое место чертежа.

Любопытные факты 
 Изображён на гербе ГДР, где символизирует интеллигенцию.
 Самые старые циркули были найдены в Древнем Риме. До XVIII века в циркулях не использовалось перо или что-то подобное, вместо этого круги процарапывались.

Галерея

См. также 

 Штангенциркуль
 Линейка
 Построение с помощью циркуля и линейки
 Транспортир
 Эллипсограф
 Толщиномер

Примечания

Ссылки 
 

Измерительная техника
Измерительные приборы
Чертёжные инструменты
Рисовальные принадлежности
Канцтовары
Инструменты для резьбы и мозаики по дереву
Разметочный инструмент